przecznica – ulica biegnąca w poprzek ulicy głównej (przecinająca ją)
 przecznica – wyrobisko korytarzowe wykonane w skale płonnej
 Przecznica – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Mirsk

3 cieki wodne:
 Przecznica – struga, dopływ Wisłoka
 Przecznica – rzeka, dopływ Obnicy
 Przecznica – kanał wodny, dopływ Starej Świny

Zobacz też 
 Przecznicki Potok